Hörnicke ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Hörnicke (1898 bis 1981), deutscher Politiker (KPD)
 Heiko Hörnicke (* 1927), deutscher Tierarzt und Biologe